Elbeuf ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden im französischen Département Seine-Maritime:

Elbeuf
Elbeuf-en-Bray
Elbeuf-sur-Andelle